Ле-Детруа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Фалез-Север. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14223.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 91 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 47 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 39 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 83,0 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 39 активных жителей работали 35 человек (18 мужчин и 17 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 8 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Детруа 

Коммуны департамента Кальвадос